HMCS Champlain je lahko:
 HMCS Champlain (1919), ladja Kraljeve kanadske vojne mornarice
 HMCS Champlain (pomorska baza)

Champlain